Albumy numer jeden w roku 2020 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2020 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2020 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2020 (Węgry)

Zobacz też